Модо:
 Модо — хоккейный клуб (Швеция).
 Модо — фамилия. Известные носители:
 Модо, Гастон (1887—1970) — французский актёр
 Модо, Мишель (1937—2008) — французский актёр и конферансье.
Modo:
 Modo — программа трехмерного моделирования.
 «Modo» (русск. «Модо») — вокально-инструментальный ансамбль Латвийской филармонии.

См. также 
 Mo-Do — итальянский музыкант